Silver Mountain (achtbaan), in Frankrijk
 Silver Mountain (Californië), een verlaten nederzetting in de Amerikaanse staat Californië
 Silver Mountain (Colorado), een 3208 meter hoge berg in de Amerikaanse staat Colorado
 Silver Mountain (Idaho), een wintersportgebied in de Amerikaanse staat Idaho